Yuan kan syfta på:

 Yuan (namn) – vanligt kinesiskt efternamn samt personer med namnet
 Yuan (historisk stad) – en huvudstad under Xiadynastin
 Yuan (valuta) – valutaenhet i Kina, se även Renminbi
 Yuandynastin – en kinesisk dynasti från 1271 till 1368